Chris Karrer – polistrumentista e compositore tedesco
 Cratere Karrer – cratere lunare della faccia nascosta della Luna 
 Felix Karrer – geologo austriaco
 Paul Karrer –  chimico svizzero, premio Nobel per la chimica 1937